Mea culpa est une expression latine (« ma faute ») qui apparaît dans le Confiteor. Elle reste employée dans la liturgie catholique.

Sciences humaines et sociales 
En français courant, Mea culpa signifie « C'est ma faute » ou « Je suis coupable ».

Faire son mea culpa (ou mea-culpa) signifie « reconnaître ses fautes ».

Œuvres 

cinéma et télévision
 Mea Culpa, un film de Georges Champavert, sorti en 1919 ;
 Mea Culpa, un film de Fred Cavayé, sorti en 2014 ;
 Mea Culpa, une série télévisée chilienne, diffusée entre 1993 et 2009 ;

littérature
 Mea Culpa, le premier pamphlet de Louis-Ferdinand Céline paru le  ;
 Mea Culpa (Gaspard Proust) est un livre de Gaspard Proust.
musique
 Mea Culpa, une chanson du groupe Enigma, sortie en 1990 ;
 Mea culpa, une chanson de l'album Contagieuse de la chanteuse algéro-canadienne Zaho, sortie en 2012;
 Mea Culpa, une chanson du groupe rock français La Jarry, sortie en 2012.

Notes et références